Assembleia — entidade de decisão política
 Assembleia constituinte — órgão colegiado, representativo, extraordinário que elabora uma constituição
 Assembleia Nacional Constituinte
 Assembleia da República — órgão legislativo do Estado Português
 Assembleias romanas 
 Assembly — linguagem de programação

Ver também
 Assembleia de Deus (desambiguação)

Desambiguação